

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Stobierna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica 
 Stobierna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko